grenen (hout), een houtsoort
Grenen (Denemarken), het uiteinde van de landtong Skagens Odde (Jutland)